Ponchon est une commune française, située dans le département de l'Oise
un "pounchou" (origine occitane) ou "ponchon ", est un petit outil très simple utilisé autrefois pour dégager l'épi de maïs de son enveloppe. Il s'agit d'un morceau de branche de bois dur, d'une taille apte à être facilement empoigné et bien appointé pour répondre à sa destination.

Patronyme 

 Antonin Ponchon (1885-1965), peintre lyonnais.
 Jean-Luc Ponchon (1957-), céiste français.
 Raoul Ponchon (1848-1937), écrivain français.